Osoby:
 Anatolij Siedow – radziecki siatkarz
 Andriej Siedow – rosyjski aktor
 Gieorgij Siedow – rosyjski podróżnik
 Jurij Siedow – radziecki piłkarz i trener
 Leonid Siedow – radziecki inżynier
 Leonid Siedow – radziecki i rosyjski socjolog
 Lew Siedow – syn Lwa Trockiego
 Piotr Siedow – rosyjski narciarz
 Walentyn Siedow – radziecki i rosyjski archeolog
 Władimir Siedow – radziecki i rosyjski aktor
 Władimir Siedow – radziecki i rosyjski reżyser

Jednostki pływające:
 STS Siedow – rosyjski żaglowiec
 Gieorgij Siedow – rosyjski lodołamacz
 Gieorgij Siedow – rosyjski lodołamacz

Inne:
 Gieorgij Siedow – radziecki film